2 miejscowości w Polsce: 
 Toporzyk – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój 
 Toporzyk – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec